Stephen, Steve, Stevie nebo Steven Smith může být:

 Steve Smith (atlet) (* 1973) – anglický atlet
 Steven Smith (basketbalista) (* 1983) – americký basketbalista
 Steven Lee Smith (* 1958) – americký kosmonaut